Йозеф Грубер:
 Грубер, Йозеф (1826—1900) — австрийский отолог, профессор Венского университета; доктор медицины.
  (1855—1933) — австрийский органист и композитор.
 Грубер, Йозеф (1912—1967) — австрийский футбольный тренер. 
  (1867—1945) — австрийский политик.
  (1922—1980) — австрийский политик.
  (1925—2013) — австрийский политик.